Кубок Італії з футболу 1991—1992 — 45-й розіграш Кубка Італії з футболу. Турнір стартував 21 серпня 1991 року, а завершився 14 травня 1992 року. У турнірі взяли участь 48 італійських клубів. У фіналі «Парма» виграла у «Ювентуса» і вперше завоювала Кубок Італії.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>21/24 серпня 1991

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>28 серпня/3 вересня 1991

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>28 серпня/4 вересня 1991

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>30 жовтня/4 грудня 1991

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>30 жовтня/11 грудня 1991

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>11/26 лютого 1992

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>12/26 лютого 1992

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>31 березня/14 квітня 1992

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>7/14 травня 1992

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на transfermarkt 

1991–1992
Італія
Італія
1991 в італійському спорті
1992 в італійському спорті